Соколю́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Соколюк, Людмила Даниловна (род. 1937) — советский и украинский искусствовед.
 Соколюк-Орёл, Андрей Леонидович (род. 1978) — украинский футболист.